

Sigle 
 Local Use Terminal – terminale ad uso locale
 Look-up table – struttura dati di consultazione
 Lavaredo Ultra Trail, Ultratrail nel Cadore

Codici 
 LUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laura Station (Australia)
 lut – codice ISO 639-3 della lingua lushootseed